Wuttke, Wudtke oder Wutke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wuttke (Karl Friedrich Adolf Wuttke; 1819–1870), deutscher Theologe, Autor und Politiker
 Adolf Karl Wilhelm Wuttke (1890–1974), deutscher SS-Scharführer
 Bernhard Wuttke (1902–1944), deutscher Landrat
 Carl Wuttke (1849–1927), deutscher Maler
 Claas Christian Wuttke (* 1969), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Dieter Wuttke (* 1929), deutscher Germanist
 Dietmar Wuttke (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Emma Wuttke-Biller (1833–1913), deutsche Schriftstellerin
 Erik Wudtke (* 1972), deutscher Handballspieler und -trainer
 Erwin M. Wuttke (1904–nach 1960), deutscher Schriftsteller
 Günther Wuttke (1923–2002), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Hans Broich-Wuttke (* 1991), deutscher Schauspieler
 Heinrich Wuttke (1818–1876), deutscher Historiker
 Jonas Wuttke (* 1996), deutscher YouTuber und Kurzfilmregisseur
 Jörn Elling Wuttke, deutscher Musiker, siehe Alter Ego (Musik)
 Konrad Wutke (1861–1951), deutscher Archivar und Historiker
 Martin Wuttke (* 1962), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Michael Wuttke (* 1950), deutscher Paläontologe
 Robert Wuttke (1859–1914), deutscher Volkswirtschaftler, Volkskundler und Hochschullehrer
 Rüdiger Wuttke (1939–2018), deutscher Fußballschiedsrichter 
 Sabine Wudtke (* 1969), deutsche Juristin und Richterin
 Tim Wuttke (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Walter Wuttke (* 1941), deutscher Medizinhistoriker und Altphilologe
 Wolfram Wuttke (1961–2015), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wutte